jass – gra karciana popularna w Szwajcarii
 yass – styl muzyczny
 Jass – brytyjski serial fabularny